Neusorge ist der Name mehrerer Orte 
in Sachsen:

 Neusorge (Rothenburg/O.L.), Ortsteil der Stadt Rothenburg/O.L. im Landkreis Görlitz
 Neusorge (Seifersdorf), Ort im Ortsteil Seifersdorf der Stadt Roßwein im Landkreis Mittelsachsen
 Neusorge (Sohland an der Spree), Ortsteil der Gemeinde  Sohland an der Spree  im Landkreis Bautzen
 Neusorge, historischer Name des Ortsteils Sorge der Gemeinde Leutersdorf im Landkreis Görlitz
 Schloss Neusorge, heute zu Mittweida, Ortsteil Zschöppichen, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Herrschaft Neusorge, Verwaltungseinheit in Kursachsen

in Brandenburg:
 Neusorge (Lauchhammer), eine Wüstung bei Lauchhammer im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

und ferner:
 Neusorge, Kreis Brieg, Schlesien, seit 1945: Raciszów, Powiat Brzeski, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Neusorge, Kreis Löwenberg, Schlesien, seit 1945: Kłopotnica, Powiat Iwówecki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Neusorge, Kreis Neiße, Schlesien, seit 1945: Drogoszów, Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Neusorge, Kreis Schlochau, Westpreußen/Pommern, seit 1945: Lestnica (Rzeczenica) Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Pommern, Polen 
 Neusorge, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Karczewiec (Sorkwity), Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Neusorge, Kreis Wohlau, Schlesien, seit 1945: Kłopotówka, Powiat Wołowski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Teil der ehemaligen Gemeinde Schlegel, jetzt Słupiec, Ortsteil der niederschlesischen Stadt Nowa Ruda (Neurode), Polen

 Neusorge, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen, nach 1945: Abrusowo, untergegangener Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland

 der deutsche Name des Ortsteils Starostín der Stadt  Meziměstí  in Tschechien
 der deutsche Name des Ortsteils Nová Starost der Gemeinde Rynoltice in Tschechien

Siehe auch:
Neue Sorge
Neusorg
Neuensorg